Cuha steht für:

 Cuha, ein Fluss in Osttimor
 Cuha (Ungarn), ein Bach in Ungarn